Максимиан (Maximianus) е име на:

 Максимиан (Марк Аврелий Максимиан), римски съимператор (286-305) заедно с Диоклециан
 Галерий Максимиан, римски император (305–311)
 Магн Максим или Максимиан, узурпатор, римски император (335-388)
 Максимиан, също Максим († 191), епископ на Антиохия
 Максимиан, патриарх на Константинопол (431–434)
 Максимиан, епископ на Трир (479-499)
 Максимиан, архиепископ на Равена (499–556)
 Максимиан, поет 6 век

Вижте също 
 Максимин
 Максим